CCTV est un sigle qui peut désigner :
 la vidéosurveillance (de l’anglais ) ;
 la Télévision centrale de Chine (de l’anglais ), le réseau national de télévision chinois ;
 CCTV+, une agence de presse spécialisée dans la vidéo à la demande ;
 Canal Congo Télévision ;
 Communauté de communes des Territoires Vendômois (41) ;
 .

Sigle de 4 caractères